Der Begriff G-Modell bezeichnet:

 die werksinterne Bezeichnung für die zwischen 1973 und 1989 gebauten Porsche 911
 den Namen eines Geländewagens von Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz G-Klasse

Siehe auch:
 Modell G (Begriffsklärung)
 G-Klasse (Begriffsklärung)
 G-Reihe (Begriffsklärung)
 G-Serie (Begriffsklärung)